Mountaineer (motorfiets), een historisch merk motorfiets
 Mountaineer (Mercury), een van de modellen van automerk Mercury